Coop (magyar üzletlánc) magyar üzletlánc
 Coop (Olaszország), a legnagyobb olasz szupermarket-lánc
 Coop (Hollandia), egy holland szupermarket-lánc
 Coop (Svájc), a második legnagyobb kiskereskedelmi lánc Svájcban
 coop eG, a legnagyobb német fogyasztási szövetkezet az élelmiszer-kereskedelem területén